Скржинская — женская форма фамилии .
 Скржинская, Елена Чеславовна (1894—1981) — советский историк-медиевист и филолог, доктор исторических наук.
 Скржинская, Марина Владимировна (род. 1939) — историк-античник.